Тапачула има више значења:

 Општина Тапачула (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тапачула, Алгодонера (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тапачула, Планта Деспепитадора (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тапачула, Ла Сеиба (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тапачула (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тапачула, Лос Чапос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тапачула (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику